El término Adrados puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
Adrados, localidad del municipio de Boñar, en la provincia de León;
Adrados de Ordás, localidad del municipio de Santa María de Ordás, en la provincia de León;
Adrados, municipio de la provincia de Segovia.

Apellido
 Francisco Rodríguez Adrados (Salamanca, 29 de marzo de 1922), filólogo y helenista español, miembro de la Real Academia Española.
 María Paloma Adrados Gautier (Madrid, 16 de abril de 1957), política española, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y presidenta de la Asamblea de Madrid.